

Frankrijk 
 Station Martigny, treinstation van Martigny in Hauts-de-France
 Station Martigny (Frankrijk), treinstation van Martigny-sur-l'Ante
 Station Martigny-les-Bains, treinstation van Martigny-les-Bains

Zwitserland 
In Martigny:
 Station Martigny (Zwitserland), hoofdtreinstation
en in Martigny aan de spoorlijn Martigny - Orsières
 Station Martigny CERM, voor incidenteel gebruik
 Station Martigny-Bourg
 Station Martigny-Croix